Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ се сключва само за пребиваването в чужбина и има редица покрития осигуряващи застрахователна защита в почти всички възможни случаи на здравословно неразположение.

Застраховката има за цел да осигури покриването на разходи за болнично и извънболнично лечение в случаите, когато човек претърпи злополука, инцидент или има спешна нужда от медицинска помощ или медикаменти в чужбина.

Основно застраховката се среща в 2 разновидности:
 с включен асистънс – осигуряване на съдействие и покриване на разходите в чужбина;
 без асистънс – заплащане на място и покриване на разходите след връщането у дома.

Освен че се покриват възникнали разходи за лечение в чужбина, според сложността на ситуацията може да се осигури и т.нар. „отделно връщане“ или репатриране до страната по постоянно местоживеене. Може да се наложи покриване на разходите за пътуване на член от семейството, който да прибере пострадал човек или транспортиране на тленни останки в случай на настъпила смърт. Други разходи, които могат да бъдат покрити са такива за спешна дентална помощ или издирвателни и спасителни мероприятия.

Задължително условие при настъпване на здравен проблем е позвъняването на телефона на асистиращата компания, преди предприемането на други действия.

Застраховане